Погромец — название населённых пунктов:

Россия 
 Погромец — село в Волоконовском районе Белгородской области.
 Погромец — хутор в Новооскольском районе Белгородской области.